Финал Кубка шотландской лиги 1950 — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1949/50, состоявшийся 29 октября 1949 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Ист Файф» и «Данфермлин Атлетик». Благодаря голам Дейви Данкана, Чарли Флеминга и Генри Норриса обладателями трофея стали подопечные Скота Саймона. Окончательный результат матча — 3:0 в пользу «Ист Файфа».

Путь к финалу

«Ист Файф»

«Данфермлин Атлетик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com 

 
1949
Матчи ФК «Данфермлин Атлетик»
Матчи ФК «Ист Файф»
Футбол в Европе в 1949 году
События 29 октября
Октябрь 1949 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1949 году